Мелиттиды  — семейство пчёл подотряда Стебельчатобрюхие отряда Перепончатокрылые насекомые. Включает около 15 родов и более 160 видов. В широком смысле до 2006 года включало также семейства пчёл Dasypodaidae и Meganomiidae в качестве подсемейств. Но молекулярные данные заставили их выделить в отдельные группы.

Биология 
Гнездятся в земле, иногда большими колониями. Преимущественно олиготрофы, связанные с опылением бобовых и сложноцветных растений.

Палеонтология 
Древнейшие представители семейства найдены в эоценовом французском янтаре.

Характеристика 
Средней величины (Melitta около 10—15 мм) и крупные мохноногие пчелы (Dasypoda до 20 мм). Членики нижнегубных щупиков одинаковые, цилиндрические, язычок короткий или длинный, заостренный на вершине. Глазные бороздки и подусиковые поля отсутствуют. У самок развито пигидальное поле (пигидиус, пигидий). Собирательные волоски самок часто сильно развиты. Семейство включает необычный южноафриканский вид пчёл Rediviva emdeorum Vogel & Michener, 1985 (опылители растения рода Diascia ) с очень длинными передними ногами, превышающими всё остальное тело (Фото).
Ранее, пчёл сближали со сфекоидными осами через семейство Crabronidae (предполагаемые предки пчел). Однако, современные молекулярные исследования опровергают эту гипотезу, принимая за базальную группу семейство пчёл Melittidae (sensu lato) (Danforth, 2006).
Ниже показана кладограмма взаимоотношений различных групп пчёл:

Распространение 
Распространены в Северном полушарии (Эфиопская область Африки и Палеарктика, их нет в Южной Америке и в Австралии.

Классификация 
В широком таксономическом объёме (включая Dasypodainae) в мире 198 видов (15 родов), в Палеарктике 85 (5), в России 25 видов (3).
Недавно был предложен новый взгляд на классификацию триб семейства. Все топологии восстановили три ранее признанных подсемейства (Dasypodainae, Melittinae, Meganomiinae), но два рода (Afrodasypoda и Promelitta) перенесены из Dasypodainae в Melittinae. Выделено четыре трибы (Dasypodaini, Hesperapini, Macropidini и Melittini), только одно из которых (Melittini) соответствует широко используемой классификации. Эти результаты убедительно подтверждают множественное независимое происхождение нектаросборного поведения у Melittinae.

 Подсемейство Dasypodainae (=Dasypodaidae)
 Триба Dasypodaini
 
 
 
 
 
  (или в Sambini)
  (или в Sambini)
 Триба Hesperapini
 
 
  (или Dasypodaini)

 Подсемейство Meganomiinae (=Meganomiidae)
 
 
 
 

 Подсемейство Melittinae
 Триба Macropidini (или подсемейство Macropidinae )
  (или в Melittinae)
 †
 
 
  (или в Promelittini)
 Триба Melittini

Обычные виды 
 Dasypoda plumipes
 Melitta haemorrhoidalis

Литература 
 
 Романькова Т. Г. 1995. Сем. Melittidae // Определитель насекомых Дальнего Востока России. — Санкт-Петербург. Том 4. Часть 1. С. 528—529.
 Brothers D.J. 1999. Phylogeny and evolution of wasps, ants and bees (Hymenoptera, Chrysidoidea, Vespoidea and Apoidea). Zoologica Scripta 28: 233—250.
 Danforth, B.N., Sipes, S., Fang, J., Brady, S.G. (2006) The history of early bee diversification based on five genes plus morphology. Proceedings of the National Academy of Sciences 103: 15118-15123
 Michener C. D. 2000. The Bees of the World, Johns Hopkins University Press.

Примечания

Ссылки 
 Фотогалерея
 Melittidae
 Список родов и синонимов
 BioLib
 waspweb.org

Мелиттиды
Семейства насекомых